

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Winr“ beginnt.

Winr 



Winra 
 Winram, Gary (1936–2022), australischer Schwimmer
 Winram, Gilbert († 1530), schottischer Theologe

Winri 
 Winrich († 1290), Zisterzienserabt
 Winrich von Kniprode († 1419), Bischof von Ösel-Wieck
 Winrich von Kniprode († 1382), Hochmeister des Deutschen Ordens